

Chanson 
Comfortably Numb, chanson des Pink Floyd

Film 
Comfortably Numb, un film américain de Gavin O'Connor, sorti en 1995